Miejscowości w Polsce 
 Milanów – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Milanów 
 Milanów – część wsi Sobolew w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew
 Milanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów

 Inne
 Milanów – gmina w powiecie parczewskim
 Milanów – gromada w powiecie parczewskim
 Milanów – przystanek kolejowy